Pandanus odorifer
 Pandanus tectorius